Les Salines kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ses Salines (kommunhuvudort), Balearerna, Illes Balears, 
 Ses Salines (kommun), Balearerna, Illes Balears, 

Robotskapade Spanienförgreningar